Суперкубок Туреччини з футболу 1992 — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 травня 1992 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» та володарем кубка Туреччини «Трабзонспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt  

1992
Туреччина
1992 у турецькому спорті